Bacchus puede referirse a:

 Bacchus, variedad de uva blanca de vino;
 Dioniso o Baco, dios del vino en la mitología clásica.